RPP steht als Abkürzung für:
 Radio Programas del Perú, peruanische Rundfunkanstalt
 Rassemblement Populaire pour le Progrès, die dominierende Partei in Dschibuti
 Rastriya Prajatantra Party, eine Regierungspartei in Nepal
 Russische Partei der Pensionäre, eine ehemalige Partei in Russland
 RPP-Institut in Wien, siehe Institut für Ressourcen in Psychiatrie und Psychotherapie
 Radikale perineale Prostatektomie, eine Behandlungsmethode für Prostatakrebs
 renalen Perfusionsdruck (Renal Perfusion Pressure), den Druck mit dem die Nieren durchblutet werden

RPP